Candela (eenheid), een eenheid (lichtsterkte)
 Candela (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Foggia
 Candela (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico